Il singolare del Paris Open 1970 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Arthur Ashe ha battuto in finale Marty Riessen 7–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Ken Rosewall (quarti di finale)
  Rod Laver (primo turno)
  Arthur Ashe (campione)
  Tom Okker (primo turno)

 Cliff Richey (secondo turno) 
 Andrés Gimeno (secondo turno) 
 Roy Emerson (secondo turno) 
 Pancho Gonzales (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1970